Sanjay – nome proprio di persona hindi maschile
 Sanjay – personaggio della serie animata Due fantagenitori
 Sanjay – protagonista della serie animata Sanjay and Craig

Pagine correlate 
 Sanjaya